Max Steel ist der Name folgender Personen:
 Max Steel, Künstlername von Stelvio Massi (1929–2004), italienischer Kameramann und Filmregisseur

Max Steel steht für:
 eine Spielzeugreihe des Herstellers Mattel und darauf basierende Filme:
 eine US-amerikanische Animations-Serie aus den Jahren 2000 bis 2001 
 Max Steel (Zeichentrickserie 2013), eine zweite US-amerikanische Animations-Serie aus dem Jahr 2013 
 Max Steel (Film), eine gleichnamige Realverfilmung aus dem Jahr 2016